

Teatro
Il discepolo del diavolo (The Devil's Disciple) – opera teatrale di George Bernard Shaw del 1897

Cinema
The Devil's Disciple – film muto statunitense del 1926 diretto da Oscar Micheaux
Il discepolo del diavolo (The Devil's Disciple) – film statunitense del 1959 diretto da Guy Hamilton
The Devil's Disciple – film statunitense del 1987 diretto da David Jones

Televisione
The Devil's Disciple – film per la televisione statunitense del 1955 diretto da George Schaefer